

Cinema 
Intrepid – film del 1979 diretto da Peter Carter.
Intrepid - La nave maledetta (Intrepid) – film del 2000 diretto da John Putch

Nautica 
Intrepid – imbarcazione da regata statunitense vincitrice di due America's Cup
 – ketch armato catturato come bottino di guerra da parte della US Navy il 23 dicembre 1803 e successivamente esploso nel porto di Tripoli 4 settembre 1804
 – torpediniera sperimentale a vapore della US Navy, varata il 31 luglio 1874 e venduta il 9 maggio 1892
 – nave da addestramento della US Navy, varata l'8 ottobre 1904 e venduta il 20 dicembre 1921
 – portaerei della US Navy, varata il 26 aprile 1943 e disarmata il 15 marzo 1974. Aperta come museo aeronavale (Intrepid Sea-Air-Space Museum) nella città di New York nel mese di agosto 1982, è designata come monumento storico nazionale

Altro 
Intrepid – classe di astronavi nell'universo fantascientifico di Star Trek.
USS Intrepid – nome di 4 diverse astronavi nell'universo di Star Trek
Intrepid Kart Technology – casa costruttrice di kart